Koala (Phascolarctos cinereus), een buideldier dat voorkomt in het oosten van Australië;
Koala's, een familie van klimbuideldieren waarvan veel soorten al zijn uitgestorven;
Koalaa, een van de onbewoonde eilanden van het Noonu-atol behorende tot de Maldiven;
Koala (single), een dancenummer van Oliver Heldens;
El Koala, de bijnaam van de Spaanse muzikant Jesús Manuel Rodríguez;
 KOALA, taaltest voor kleuters, van de Vlaamse overheid.